Lucas-Test bezeichnet:

Lucas-Test (Mathematik), ein Primzahlentest in der Mathematik 
Lucas-Probe, eine Probe zur Unterscheidung verschiedener Alkohole in der Chemie